Юрий Ананьев:
 Ананьев, Юрий Алексеевич (1932—2000) — советский и российский физик.
 Ананьев, Юрий Сергеевич — артист театра зверей, дрессировщик.